Cerová může označovat:

lidská sídla
 Cerová (okres Senica), slovenská obec v okrese Senica
 Cerová (Radobica), místní část slovenské obce Radobica
 Cerová (Naháč), slovenská osada u obce Naháč

jiné významy
 Cerová (přítok Oslianského potoka), přítok slovenského Oslianského potoka v povodí řeky Nitra
 Cerová vrchovina, pohoří na jižním Slovensku